Newburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Newburg (Alabama)
 Newburg (Arkansas)
 Newburg (Kalifornien)
 Newburg (Illinois)
 Newburg (Jasper County) Iowa
 Newburg (Poweshiek County) Iowa
 Newburg (Kentucky)
 Newburg (Maryland)
 Newburg (Lenawee County) Michigan
 Newburg (Shiawassee County) Michigan
 Newburg (Minnesota)
 Newburg (Missouri)
 Newburg (New York)
 Newburg (North Dakota)
 Newburg (Ohio)
 Newburg (Blair County) Pennsylvania
 Newburg (Cumberland County) Pennsylvania
 Newburg (Huntingdon County) Pennsylvania
 Newburg (Northampton County) Pennsylvania
 Newburg (Texas)
 Newburg (West Virginia)
 Newburg (Town, Wisconsin)
 Newburg (Village, Wisconsin)

Siehe auch:
 Newburgh (Begriffsklärung)
 Neuburg (Begriffsklärung)